Андрей Нартов:
 Нартов, Андрей Андреевич (1737—1813) — российский государственный деятель, действительный тайный советник.
 Нартов, Андрей Григорьевич (1921—2004) — Заслуженный пилот СССР, Герой Социалистического Труда.
 Нартов, Андрей Константинович (1693—1756) — русский учёный, механик и скульптор, член Петербургской Академии наук.